Солтан Ібрагім Шах (? — 1749) — шах Ірану з 6 липня до 24 серпня 1748.
 Солтан Несвіцький (? — 1472) — князь Несвицький-Збаразький та Вишневецький.
 Солтан Пірмухаммедов (* 1946) — туркменський державний діяч, дипломат.
 Солтан Хусейн (1668—1726) — шах Сефевідської держави в 1694—1722 роках.
 Солтан Хусейн II (? — 1753) — шах Ірану в 1752—1753 роках.

 Солтан Александер (1903—1994) — польський графік.
 Солтан-Пересвят Андрій (1906—1939) — польський веслувальник українського походження, учасник Літніх Олімпійських ігор-1928.
 Солтан Володимир Євгенович (1953—1997) — радянський і білоруський композитор.
 Йосиф Солтан (1450—1522) — митрополит Київський, Галицький і всієї Руси (1506—1522).
 Мохамед Солтан (* 1987) — єгипетсько-американський правозахисник.
 Неда Ага-Солтан (1983—2009) — іранська дівчина, вбита під час акції протесту в Ірані.
 Солтан-Алі Вазір Афхам (1862—1914) — перський політичний діяч, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр.
 Мірза Алі Ашгар Хан Амін аль-Солтан (1858—1907) — перський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр країни влітку 1907 року.

Див. також 
 Султан (значення)